Tamminga ist der Familienname folgender Personen:

 Allard Tamminga, niederländischer Philosoph und Hochschullehrer
 Liuwe Tamminga (1953–2021), niederländischer Organist